Григол Шалвович Катамадзе (; род. 12 августа 1961, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский дипломат и общественный деятель. Посол Грузии на Украине (1995—1998, 2000—2007, 2009—2013). Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».

Биография 
Родился 12 августа 1961 в Кутаиси.

В 1985 окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко , Факультет международного права и международных отношений. Кандидат юридических наук

БС 1985 по 1993 — инженер, заместитель заведующего кафедрой в-юридических дисциплин Академии Министерства внутренних дел Грузии;

С 1993 по 1994 — заместитель директора Департамента внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Грузии;

С 1995 по 1998 — Чрезвычайный и Полномочный Посланник Грузии на Украине;

С 1998 по 2000 — заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества. Первый в истории Грузии гражданский заместитель министра обороны;

С 2000 по 11.2007 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии на Украине.

С 11.2007 по 01.04.2008 — заместитель министра иностранных дел Грузии.

С 01.04.2008 — директор по развитию международного бизнеса Bank of Georgia.

С 2009 по 2013 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии на Украине.

Сентябрь 2013 — Январь 2014 — советник председателя правления по международным делам компании «ВЕТЭК» олигарха Сергея Курченко.

С августа 2014 — основатель и президент компании «TNK Global Group» (Грузия).

С 29 мая 2015 — Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».

Семья 
Сын — Ираклий Григолович Катамадзе (1984 г.р.), с 28 апреля 2016 года работает в должности заместителя начальника таможни — начальника управления по борьбе с таможенными правонарушениями Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Награды  
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (7 сентября 2007 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие украинско-грузинского сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность.
 Орден «За заслуги» III степени (19 апреля 2006 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие украинско-грузинских культурных связей, активное участие в проведении Года Грузии в Украине.

Литература 
 П. М. Ігнатьєв. Катамадзе Грігол // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Примечания 

Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Послы Грузии на Украине
Заместители министров Грузии